Häkchen kann bedeuten:

 Hatschek, ein diakritisches Zeichen
 Häkchen (Schriftzeichen)

Siehe auch:
 Haken